Das tanzende Herz steht für:

 Das tanzende Herz (1916), deutscher Stummfilm von Max Mack
 Das tanzende Herz (1953), deutscher Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner